Bieg łączony kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021. Zawody zostały rozegrane 27 lutego 2021 roku. Tytułu broniła Norweżka Therese Johaug. Do udziału w zawodach zgłosiło się 60 biegaczek.

Wyniki

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021